Młodzieżowe Mistrzostwa Oceanii U-17 w Piłce Nożnej 2011, odbyły się w Nowej Zelandii: w podokręgu Albany w North Shore City. Turniej odbył się w dniach 8 - 19 stycznia i był kwalifikacjami do Mistrzostw Świata U-17 2011. Wszystkie mecze rozegrane zostały na stadionie North Harbour Stadium.

Drużyny 
10 drużyn zostało podzielone na dwie grupy po 5 w każdej. Drużyny z pierwszych miejsc wystąpiły w finale, zaś z drugich - w meczu o 3. miejsce.

 (gospodarz)

 Nowa Kaledonia

Grupa A

Grupa B

Mecz o 3. miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
Strona oficjalna mistrzostw
Opis turnieju na Oceaniafootball.com

2011 w piłce nożnej
Mistrzostwa Oceanii U-17 w piłce nożnej
2011 w Nowej Zelandii
Sport w Auckland
Piłka nożna w Nowej Zelandii